Döpfner ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Christian Döpfner (1928–2012), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Josef von Döpfner (1825–1891), österreichischer Feldzeugmeister 
 Julius Döpfner (Jurist) (1875–1936), deutscher Jurist
 Julius Döpfner (Julius August Kardinal Döpfner; 1913–1976), deutscher katholischer Theologe und Bischof
 Manfred Döpfner (* 1955), deutscher Psychologe, Psychotherapeut und Hochschullehrer
 Mathias Döpfner (* 1963), deutscher Journalist, Publizist und Manager

Siehe auch:
 Döpfer